Ben Hur steht für:
 Ben Hur (Roman), Roman von Lew Wallace
 Ben Hur Lampman (1886–1954), amerikanischer Kommentator, Schriftsteller und Poet

Filme:
 Ben Hur (1907), Regie Sidney Olcott
 Ben Hur (1925), Regie Fred Niblo
 Ben Hur (1959), Regie William Wyler
 Ben Hur (2003), Regie Bill Kowalchuk (Zeichentrickfilm)
 Ben Hur (2010), Regie Steve Shill (Fernsehfilm)
 Ben Hur (2016), Regie Timur Bekmambetov
 Ben Hur (Soundtrack), Soundtrack zum Film
 Ben-Hur – Sklave Roms, Regie Mark Atkins

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ben Hur (Arkansas), im Newton County
 Ben Hur (Florida), im Hillsborough County
 Ben Hur (Kalifornien), im Mariposa County
 Ben Hur (Louisiana), im East Baton Rouge Parish (nicht mehr existent)
 Ben Hur (Texas), im Limestone County
 Ben Hur (Virginia), im Lee County

Ben-Hur steht für:
 Ben-Hur, Ort in Namibia, siehe Tsjaka
 Ben-Hur Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Ben Hur

Personen:
 Roni Ben-Hur (* 1962), israelischer Jazzmusiker